Das PartyPoker.com Las Vegas Desert Classic 2006 war ein Majorturnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Austragungsort war das Mandalay Bay Resort and Casino in Paradise. Es war die fünfte Auflage des Turniers und fand vom 28. Juni bis 2. Juli statt.

Teilnahmeberechtigt waren neben den besten Spielern der PDC Order of Merit nordamerikanische Qualifikanten und die Sieger zweier Qualifikationsturniere. Sieger wurde der Kanadier John Part.

Preisgeld

Teilnehmer 
Plätze 1–12 der PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Colin Lloyd
  Ronnie Baxter
  Peter Manley
  Wayne Mardle
  Andy Jenkins
  Kevin Painter
  Dennis Priestley
  Mark Dudbridge
  Denis Ovens
  Roland Scholten
  Terry Jenkins

Nordamerikanische Qualifikanten
  Darin Young
  Ray Carver
  Brad Wethington

Höchstplatzierter kanadischer Spieler der Order of Merit
  Gerry Convery

Sieger der beiden Qualifikationsturniere
  Raymond van Barneveld
  Chris Mason
  John Part
  Adrian Lewis
  Steve Beaton
  Bob Anderson
  Mick McGowan
  Dennis Smith
  Andy Smith
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Barrie Bates
  John MaGowan
  Matt Clark
  Steve Smith
  Bill Davis

Turnierverlauf

Weblinks 
 
 Las Vegas Desert Classic 2006 bei mastercaller180.de

Einzelnachweise 

2006
Las Vegas Desert Classic